Verve (beeldende kunst), groep binnen de Nieuwe Haagse School.
 Verve Records, jazzplatenmaatschappij.
 The Verve, Engelse rockband.
 Verve (tijdschrift), Indiaas lifestyle-magazine